RBS 90 (Robotsystem 90 — «ракетный комплекс 90-й модели», экспортное словесное название — Nightrider , чит. «Найтра́йдер» — «ночной наездник») — шведский универсальный переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК), усовершенствованная всепогодная модификация RBS 70 (потому исходно имел индекс RBS 70M). Находился на вооружении ВС Швеции в период 1993—2004 гг. Производился фирмой Bofors Defense (после поглощения последней концерном Saab — Saab Bofors Dynamics).

Предыстория 
Переносной зенитный ракетный комплекс RBS 70 зарекомендовавший себя как высокоэффективное средство противовоздушной обороны и поставлявшееся на экспорт во множество других государств, со времени постановки на вооружение имел выраженный недостаток, существенно ограничивавший боевые возможности оснащённых им подразделений, а именно — был зависим от погодно-климатических факторов, требовал ясной погоды для нормальной эксплуатации, для непрерывного визуального контакта оператора с воздушной целью в процессе наведения и обстрела. Для решения этой проблемы  в 1983 году была инициирована программа работ по модернизации комплекса и поставлено тактико-техническое задание на разработку его усовершенствованной модели.

Разработка 
После начала программы работ, в разработку комплекса включились исходный изготовитель — компания Bofors и Ericsson Microwave Systems, отвечавшая за сопрягаемые радиолокационные средства. В дополнение ко всепогодности, пусковая установка комплекса имеет спаренные направляющие под размещение двух пусковых труб с ракетами, что позволяет продолжить обстрел целей без перезаряжания сразу после попадания или промаха предыдущей ракеты. Испытания предсерийных образцов начались в 1989 году, а в 1991 году комплекс был принят на вооружение. Частичная замена в войсках предыдущих моделей на новые всепогодные проходила в 1991—1995 гг.

Макет комплекса в натуральную величину был впервые представлен мировой прессе 2—8 сентября 1990 года на ежегодной международной выставке вооружения и военной техники Фарнборо вместе с РЛС обнаружения целей Giraffe и РЛС наведения ракет Hard, смонтированными в виде зенитного модуля на шасси гусеничных транспортёров Hagglunds.

Постановка на вооружение 
Исходно, комплекс поставлялся в учебные подразделения для переучивания личного состава. Линейные военные части, выполняющие задачи по прикрытию воздушного пространства над территорией страны, начали оснащаться RBS 90 в 1993 году. Перевооружение имело ограниченный характер, так как не предусматривало полной замены RBS 70 в войсках, а лишь трети от имеющегося арсенала ПЗРК. На практике это происходило следующим образом: в каждом зенитном ракетном дивизионе трёхбатарейного состава, третья батарея перевооружалась RBS 90, в то время как первая и вторая сохраняли на вооружении RBS 70 с усовершенствованными характеристиками. Организационно-штатная структура батареи, оснащённой RBS 90 предусматривает два зенитных ракетных взвода по три отделения в каждом и один взвод радиолокационной разведки, оснащённый радиолокационными станциями кругового обзора Ericsson PS-90 (Giraffe 75). В качестве стандартного средства обеспечения мобильности для личного состава зенитного ракетного отделения и перевозимых средств применяются два гусеничных транспортёра Bv 206. Боевая машина имеет на борту систему управления огнём с экраном локатора кругового обзора, куда поступают координаты целей, передаваемые со станции PS-90, и собственную РЛС обнаружения целей Ericsson PS-91 HARD (Helicopter and Aircraft Radar Detection). В качестве потенциальных заказчиков рассматривались Финляндия и Норвегия.

Тактико-технические характеристики 

 Источник информации: 

 Командно-пусковой блок
 Габаритные характеристики
 Длина: 645 мм
 Ширина: 603 мм
 Высота: 446 мм
 Система управления полётом ракеты: управление по лазерному лучу
 Метод наведения: трёхточечный, метод автоматического совмещения
 Прицельные приспособления: дневной прицел-видеокамера и ночной тепловизионный прибор
 Станция подсветки цели: низкоимпульсный лазер
 Поле зрения объектива видеокамеры: 3 × 4°
 Поле зрения объектива тепловизионного прибора: 4 × 6°
 Спектральный диапазон тепловизионного прибора: инфракрасный
 Волновой диапазон тепловизионного прибора: 8 … 12 µм
 Ракета
 Модификация: Lvrb 90 Mk.2
 Массо-габаритные характеристики
 Длина ракеты: 1320 мм
 Диаметр ракеты: 105 мм
 Стартовая масса ракеты: 17 кг
 Тип боевой части: осколочно-фугасная
 Масса боевой части: 1,2 кг
 Маршевая скорость полёта ракеты: ок. 340 м/с (M1)
 Максимальная скорость полёта ракеты: 580 м/с (M1,69)
 Дальняя граница зоны пуска по цели типа «реактивный самолёт» (при стрельбе навстречу): 7 км
 Досягаемость по высоте: 4 км
 Среднее время полёта
 на расстояние 2 км: 6 сек
 на расстояние 6 км: 16 сек
 Треножная пусковая установка
 Габаритные характеристики
 Высота: 1271 … 1436 мм
 Диаметр стоек: 2179 мм
 Источник питания/преобразователь
 Габаритные характеристики
 Длина: 460 мм
 Ширина: 350 мм
 Высота: 400 мм
 Вольтаж: трёхфазный, 230 В / 50 Гц
 Радиолокационные средства
 Частотный диапазон станции кругового обзора (PS-90): G, от 4 до 6 ГГц
 Частотный диапазон станции обнаружения целей (PS-91): H/I, от 6 до 10 ГГц
 Канальность по цели станции обнаружения целей (отслеживание): до 8 воздушных целей одновременно
 Дальность обнаружения цели радиолокационной станцией обнаружения целей (максимальная)
 по цели типа «зависший вертолёт»: 8 … 10 км
 по цели типа «реактивный самолёт»: 16 … 20 км
 Система координат станции наведения ракет: трёхкоординатная

Сравнительная характеристика

См. также 
 RBS 70

Примечания 

Военная продукция Bofors
Военная продукция Saab
ПЗРК Швеции